«Эйр Юнион»:

 Air Union — французская авиакомпания (1923—1933).
 AiRUnion — альянс российских авиакомпаний (2004—2008).